Termin akvakobalaminska reduktaza ima više značenja.
 Akvakobalamin reduktaza
 Akvakobalamin reduktaza (NADPH)